Брылево — название населённых пунктов в России:

 Брылево — деревня в Гагаринском районе Смоленской области.
 В Тверской области:
 Брылево — деревня в Вышневолоцком районе.
 Брылево — деревня в Кувшиновском районе.
 Брылево — посёлок в Кувшиновском районе.